Laval (België), een gehucht in Tillet, deelgemeente van de Belgische gemeente Sainte-Ode
 Laval (rivier), een riviertje in de Belgische provincie Luxemburg en een zijrivier van de Ourthe
 Laval (Canada), een stad en regio in Canadese provincie Quebec

 Laval (Mayenne)
 Laval (Isère)
ook:
 Laval-Atger, Lozère
 Laval-d'Aix, Drôme
 Laval-d'Aurelle, Ardèche
 Laval-de-Cère, Lot
 Laval-du-Tarn, Lozère
 Laval-en-Brie, Seine-et-Marne
 Laval-en-Laonnois, Aisne
 Laval-le-Prieuré, Doubs
 Laval-Morency, Ardennes
 Laval-Pradel, Gard
 Laval-Roquecezière, Aveyron
 Laval-Saint-Roman, Gard
 Laval-sur-Doulon, Haute-Loire
 Laval-sur-Luzège, Corrèze
 Laval-sur-Tourbe, Marne
 Laval-sur-Vologne, Vosges
 Bonchamp-lès-Laval, Mayenne
 Le Poët-Laval, Drôme
 Magnac-Laval, Haute-Vienne
 Mont-de-Laval, Doubs
 Saint-Genis-Laval, Rhône
 Saint-Germain-Laval (Loire)
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne)
 Saint-Pierre-Laval, Allier
 Viols-en-Laval, Hérault

Personen
 Gustaf de Laval, Zweeds ingenieur, 1845-1913, uitvinder van de Lavalstraalpijp
 Pierre Laval, Frans politicus, 1883-1945

Zie ook
 arrondissement Laval, een arrondissement van het departement Mayenne in de regio Pays de la Loire.